Osoby o tym nazwisku:
 Franco Colturi – włoski narciarz alpejski
 José Colturi – urugwajski piłkarz
 Luigi Colturi – włoski narciarz alpejski, olimpijczyk